Льюис Марин Таррок (; род. 12 октября 1988 года, Андорра-ла-Велья, Андорра) — сноубордист из Андорры, выступающий в сноуборд-кроссе, призёр этапов Кубка мира, участник трёх Олимпийских игр (2010, 2014, 2018). Один из наиболее успешных андоррских спорстменов во всех видах спорта в XXI веке.

Карьера 
Дебютировал в Кубке мира в сентябре 2008 года на этапе в аргентинском городе Чапелько. В начале 2009 года впервые стартовал на мировом первенстве по сноуборду, где завоевал 15-е место в сноуборд-кроссе. Также выступил в параллельном гигантском слаломе (66-е место).

В 2010 году Марин Таррок принял участие в своей первой Олимпиаде, где помимо выступления в сноуборд-кроссе он выполнил роль знаменосца андоррской сборной на церемонии открытия Игр. В соревнованиях андоррец выступил на слишком удачно, упав в обоих заездах и заняв в квалификации последнее, 34-е место, что не позволило ему выйти в 1/8 финала.

В марте 2012 года на этапе мирового кубка в итальянском Вальмаленко Марин Таррок занял третье место в сноуборд-кроссе, завоевав первый в карьере кубковый подиум. На чемпионате мира 2013 года занял 21-е место в сноуборд-кроссе.

На Олимпиаде в Сочи Льюис вновь выступил в сноуборд-кроссе. После отмены из-за тумана квалификации он сразу принял старт в 1/8 финала. В своём заезде он был дисквалифицирован и завершил выступления.

22 марта 2014 года выиграл этап Кубка Европы в сноуборд-кроссе в швейцарском Ленке.

На чемпионате мира 2015 года показал 14-й результат в квалификации сноуборд-кросса, а затем выиграл свои заезды в 1/8 финала и 1/4 финала. В полуфинале занял третье место после Луки Маттеотти и Ника Баумгартнера и не вышел в основной финал. В малом финале финишировал последним, таким образом заняв общее восьмое место.

24 января 2016 года занял третье место в сноуборд-кроссе на этапе Кубка мира в немецком Фельдберге. 5 марта 2016 года занял 4-е место на этапе Кубка мира в Швейцарии. По итогам сезоне 2015/16 занял высшее в карьере 8-е место в зачёте сноуборд-кросса в Кубке мира.

На чемпионате мира 2017 года показал 27-е время в квалификации, а в 1/8 финала занял 4-е место среди 6 участников и не прошёл в четвертьфинал.

На Олимпийских играх 2018 года был одним из пяти спортсменов из Андорры и единственным сноубордистом (как и на Играх 2010 и 2014 годов). Показал 30-е время в квалификации сноуборд-кросса, а затем выбыл уже на стадии 1/8 финала, заняв последнее место в своём заезде.

На чемпионате мира 2019 года занял 12-е место в квалификации сноуборд-кросса, после чего сумел пробиться в 1/4 финала, где не финишировал в своём заезде.

Ссылки 
 

Сноубордисты Андорры
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года